Абу́ аль-Бака́ (Абу-ль-Бака, Абуль-Бака) — кунья, часть арабского имени.
 Абуль-Бака Халид I ан-Насир ибн Яхья (ум. 1311) — девятый правитель государства Хафсидов.
 Абуль-Бака Халид II (ум. 1371) — семнадцатый правитель государства Хафсидов.
 Абу-ль-Бака Ибн Йа’иш (1158—1245) — арабский филолог и грамматист.
  (1204—1285) — поэт из Мусульманской Испании.
  (1143—1219) — арабский литератор и языковед.
  (1619—1683) — ханафитский правовед.
  (ум. в нач. XVI века) — мухаддис и правовед.
  (1167—1240) — мухаддис.